Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Denis Gremelmayr che ha battuto in finale Roko Karanušić per walkover.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (primo turno)
 Igor' Kunicyn (semifinali)
 Denis Gremelmayr (Campione)
 Roko Karanušić (finale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Alexander Peya (primo turno)
 Philipp Petzschner (quarti di finale)
 Andrej Golubev (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2007